Eleutherospermum chrysanthum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Pietro Stefano Stephen Sommier och Emile Emilio Levier. Eleutherospermum chrysanthum ingår i släktet Eleutherospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chrysanthum